И́горь Валенти́нович Горя́чев (7 июля 1975) — казахстанский футболист, защитник.

Карьера 
Воспитанник павлодарского футбола. До перехода в пляжный футбол играл за клубы «Иртыш», «Батыр», «Атырау», «Елимай», «Есиль-Богатырь» и «Энергетик».

Достижения 
 Футбол
 Чемпион Казахстана: 1993, 1997
 Обладатель Кубка Казахстана: 1997/98
 Победитель Первой лиги Казахстана: 2007
Пляжный футбол
 Чемпион Казахстана: 2012

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте ФК «Иртыш» Павлодар

Футболисты Казахстана
Игроки в пляжный футбол Казахстана
Игроки ФК «Иртыш» Павлодар
Игроки ФК «Экибастузец»
Игроки ФК «Атырау»
Игроки ФК «Спартак» Семей
Игроки ФК «Кызыл-Жар»
Игроки ФК «Экибастуз»
Игроки ПФК «Арман»